Rhabdopleura grimaldi är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av Julien. Rhabdopleura grimaldi ingår i släktet Rhabdopleura och familjen Rhabdopleuridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjädermaskar
grimaldi